Jon Hall pode referir-se a:

 Jon Hall – diretor executivo da Linux International
 Jon Hall (ator) – ator estadunidense

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos